Александр Гарбуз:
 Гарбуз, Александр Викторович (род. 1947) — советский и российский искусствовед, литературовед, культуролог.
 Гарбуз, Александр Иванович (1919—1943) — советский лётчик-штурмовик, кавалер Ордена Ленина.